Ronak steht für:
 Ronak (Vorname), ein männlicher Vorname
 RONAK, Lokalnetzkontroller, siehe K 1820 #Hardware